Дудо:

 Дудо (ок. 1060—ок. 1123) — граф Лауренбурга с 1093 г., родоначальник династии графов Нассау.
 Дудо Сен-Кантенский (965—ранее 1043) — нормандский хронист и историк.
 Дудо, Никита Дмитриевич (род. 1995) — белорусский футболист.

См. также